Cabezabellosa de la Calzada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cabezabellosa de la Calzada (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Cabezabellosa de la Calzada (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar